

Achternaam
 Bob Orton Sr. (1929-2006), Amerikaans profworstelaar, vader van Bob en Barry Orton en grootvader van Randy Orton
 Bob Orton Jr. (1950), Amerikaans profworstelaar, vader van Randy en broer van Barry
 Barry Orton (1958), Amerikaans profworstelaar, broer van Bob Jr. en oom van Randy
 Randy Orton (1980), Amerikaans profworstelaar, zoon van Bob Jr.

Plaatsnaam 
 Orton (Carlisle), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Orton (Eden), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Orton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire